Nabas, comune della Francia nel dipartimento dei Pirenei Atlantici
Nabas, municipalità delle Filippine nella Provincia di Aklan